Сель-сюр-Бель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Пуатьє, 21 км на схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року до Сель-сюр-Бель приєднали колишній муніципалітет Сен-Медар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1577 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3730,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сель-сюр-Бель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сель-сюр-Бель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр